Sellam ist der Familienname folgender Personen:

 Aïda Sellam (* 1977), tunesische Speerwerferin
 Philippe Sellam (* 1960), französischer Jazzmusiker